Muscolo grande pettorale
 Muscolo piccolo pettorale